Přílepy può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Přílepy, comune del distretto di Kroměříž, nella regione di Zlín
Přílepy, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale